Magnus Knutsson est un nom porté par :
 Magnus Knutsson (1944-), scénariste de bande dessinée suédois ;
 Magnus Knutsson (1964-), coureur cycliste suédois.